Westray peut désigner :
 Westray, une île des Orcades en Écosse ;
 Papa Westray, une île des Orcades en Écosse ;
 Ron Westray, le jazz-man joueur de trombone.